Никола́й Петро́вич Петро́в:

 Петров, Николай Петрович (1834—1876) — русский живописец, академик Императорской Академии художеств.
 Петров, Николай Петрович (1960—2002) — гитарист групп «Nautilus Pompilius», «Ассоциация…», «Поезд куда-нибудь».
 Петров, Николай Петрович — советский инженер, лауреат Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (1951).
  (1929—2008) — языковед, доктор филологических наук, профессор (1985).
 Петров, Николай Петрович (род. 1953) — советский и российский писатель. Примечания